Рейд генерала Хадика на Берлин — войсковая операция 1757 года периода Семилетней войны.
 Берлинская экспедиция (1760) — войсковая операция 1760 года периода Семилетней войны.
 Падение Берлина (1806) — войсковая операция 1806 года периода Войны четвёртой коалиции
 Освобождение Берлина войсками Витгенштейна — войсковая операция 1813 года периода Войны шестой коалиции
 Штурм Берлина — завершающая часть Берлинской наступательной операции 1945 года.